

Кенмор — місто, штат Вашингтон
 Кенмор — селище, штат Нью-Йорк